Christian ze Schaumburg-Lippe ( Christian zu Schaumburg-Lippe) (20. února 1898, Ödenburg, Uhersko - 13. července 1974, Bückeburg, Dolní Sasko) byl německý princ a šlechtic pocházející z náchodské větve knížecího rodu Schaumburg-Lippe. Jeho otcem byl Bedřich ze Schaumburg-Lippe a matkou princezna Louisa Dánska, mladší sestra dánského krále Kristiána X.

V roce 1927 byly oznámeny zásnuby s princeznou Irenou Řeckou a Dánskou, dcerou Konstantina I. Ze svatby nakonec sešlo. Dne 9. září 1937 se oženil se svou sestřenicí a princeznou Feodorou Dánskou, dcerou prince Haralda Dánského. Zemřel rok před svou ženou. Jeho čtyři děti žijí v Německu a Dánsku.

Potomci 
 Wilhelm ze Schaumburg-Lippe (*19. srpna 1939)
 Waldemar ze Schaumburg-Lippe (19. prosince 1940 – 11. srpna 2020)
 Marie ze Schaumburg-Lippe (*27. prosince 1945)
 Harald ze Schaumburg-Lippe (*27. března 1948)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Němečtí princové
Narození 27. února
Narození v roce 1898
Úmrtí 13. července
Úmrtí v roce 1974
Páni z Lippe
Muži
Narození v Šoproni